Джумуртау — селище в Узбекистані, Республіка Каракалпакстан
 Джумуртау — гори в Узбекистані